Die AK Ladies Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Altenkirchen, Westerwald. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 20. bis 25. Februar 2018 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)